Одісе Паскалі Одісе Паскалі' (алб. Odhise Paskali; * 22 грудня 1903(19031222), Пермет, Османська імперія — † 13 вересня 1985, Тирана, Народна Республіка Албанія) — — видатний албанський скульптор.
 Одісе Роші — албанський футболіст.